Острова́ Изве́стий ЦИК — архипелаг на юге Карского моря, административно входящий в состав Красноярского края (до 1 января 2007 года — в составе Таймырского автономного округа).

Состоит из шести островов: Тройной, Пологий-Сергеева, Гаврилина, Хлебникова, Скала и самый малый остров без названия.

Описание 
Площадь островов — около 90 км². Пологий (высота до 26 м) и Тройной (высота до 42 м) являются наиболее крупными. Острова состоят из кристаллических сланцев, песчаников и траппов и представляют собой фрагмент докембрийского Карского массива, не подвергшийся позднегерцинской складчатости. Сложены коренными породами и перекрыты элювием, в береговых обрывах наблюдаются залежи льдов, образующиеся, видимо, в результате захоронения морских льдов и снежников, а также последующей их перекристаллизации.

Поверхность покрывает растительность арктической тундры. В центральной части островов встречаются единичные водоёмы диаметром до 100 метров. Вода в них значительно опреснена. Небольшие мелкие озёра располагаются в устьях ручьёв. Их существование эфемерно и связано исключительно с периодом снеготаяния.

Острова открыты советскими экспедициями на ледоколах «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков» в 1932—1933 годах и названы в честь газеты «Известия», полное название которой звучало как «Известия Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) Советов рабочих и солдатских депутатов».

Промерные и топографические работы на островах Известий ЦИК проведены в 1939 году.

11 сентября 1941 года на пути из Диксона на Землю Франца-Иосифа вблизи островов Известий ЦИК затонул ледокол «Садко».

Климат — арктический, среднегодовая температура воздуха — −12,2 °C, средняя температура августа — +1,8 °C, средняя температура января — −26,1 °C. Абсолютный минимум зафиксирован на отметке −50,0 °C. Средняя влажность воздуха — около 89 %. За год выпадает около 300 мм осадков, преимущественно в форме мороси, а не дождей. Средние максимальные значения высоты снежного покрова — 45−50 см. Твёрдые осадки могут выпадать в течение всего года, а летом твёрдые и жидкие осадки часто чередуются.

Преобладают северо-восточные и восточные ветры, реже всего дуют западные. Штилевая погода наблюдается всего в 8,9 % случаев. Среднегодовые скорости ветра меняются по направлениям незначительно. Максимальной силы достигают юго-западные, южные и северные ветры (6,8 м/с.), самые слабые — восточные (5,7 м/с.). Лето и осень — самое штормовое время на островах. Так, в июле 1992 года отмечалось девятнадцать дней с ветром сильнее 10 м/с. и пять дней, когда скорость ветра превышала 15 м/с. В то же время относительно спокойных дней, когда ветер не усиливался более 5 м/с., насчитывалось всего шесть.

Населённых пунктов на островах нет.

Полярная станция на островах Известий ЦИК основана в 1953 году, находится в юго-восточной части острова Тройной, на берегу бухты Полярников, в 50 м от береговой черты . С ноября 2009 года начальником полярной станции острова Тройной является Плотников Вадим Валерьевич, старший метеоролог Плотникова Ольга Николаевна.

С 11 мая 1993 года острова входят в состав Большого Арктического заповедника.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Романенко Ф. А. История открытия и исследования архипелага Известий ЦИК и острова Свердруп // Арктические тундры Таймыра и островов Карского моря: природа, животный мир и проблемы их охраны. Том II. ИПЭЭ РАН, М.: 1994. Стр. 162—172.

Ссылки 
 

Острова Красноярского края
Острова Карского моря